Сарос 131 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 70 затемнень. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 1 серпня 1125 і досягла повних затемнень 27 березня 1522 року. Гібридне затемнення трапилось в цій серії п'ять разів: від 10 червня 1630 до 24 липня 1702 року. Стадія кільцеподібних затемнень триває від 4 серпня 1720 до 18 червня 2243 року. Серія закінчиться частковим затемненням 2 вересня 2369 року. Найдовша тривалість повного затемнення була 58 секунд 20 травня 1594 та 30 травня 1612 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 131 на сайті НАСА

Сарос